Вильфра́нш-де-Лораге́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Административный центр кантона Вильфранш-де-Лораге. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31582.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 32 км к юго-востоку от Тулузы.

На юго-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4106 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2480 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1927 были экономически активными, 553 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 1927 активных жителей работали 1786 человек (930 мужчин и 856 женщин), безработных было 141 (59 мужчин и 82 женщины). Среди 553 неактивных 177 человек были учениками или студентами, 216 — пенсионерами, 160 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери (1364 год). Исторический памятник с 1927 года
 Замок Барель (XVIII век). Исторический памятник с 1990 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна